Pelé puede referirse a:

Personas 
 Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, futbolista de Brasil.
 Luis Baltazar Ramírez Zapata, conocido como Pelé Zapata, futbolista Salvadoreño.
 Vítor Hugo Gomes Passos, futbolista portugués conocido como Pelé.
 Abédi Pelé, futbolista ghanés.
 Djibrilla Hima Hamidou, militar nigerino y jefe de organizaciones futbolísticas apodado Pelé o coronel Pelé.
 Ceferino Giménez Malla, conocido como El Pelé, beato de la iglesia católica, asesinado en 1936.

Lugares 
 Monte Pelée, volcán de Martinica.

Cine 
 Pelé: Birth of a Legend (2016), película dirigida por Michael y Jeff Zimbalist.

Otros 
 Pele